Группа восьми:

 Группа восьми — объединение восьми университетов Австралии.
 Группа восьми — российская художественное объединение.
   — композиторская школа.

См. также 
 Восемь (художественная группа)